

Маріїнськ — місто, Маріїнський район, Кемеровська область
 Маріїнськ — село, Ревдинський міський округ, Свердловська область